Лукомль:
 Лукомль — агрогородок в Витебской области Белоруссии.
 Лукомль — исчезнувший древнерусский город на территории современной Полтавской области